Au Japon,  peut faire référence à :
 La préfecture de Gifu.
 La ville de Gifu dans la préfecture de Gifu.